Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Tortosa, al Baix Ebre

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Ebre

assentament humà

barri

carrer

casa

castell

cementiri

collada

corral

creu de terme

curs d'aigua

edifici

entitat de població

església

estació de ferrocarril

font

fort

granja

masia

molí hidràulic

monument

muntanya

muralla urbana

palau

parc

plaça

pont

porta de ciutat

pou de glaç

serra

torre de defensa

vèrtex geodèsic

zona humida

Misc 

Tortosa